Crossroad oder Cross Road (englisch ‚Straßenkreuzung‘) ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Crossroad (Alabama), Ort im Jackson County, Alabama
 Crossroad (Arkansas), Ort im Ashley County, Arkansas
 Crossroad (Kentucky), Ort im Logan County, Kentucky
 Cross Road (Adelaide), Ort in Australien

Cross Road steht für:
 Cross Road (Album), Album von Bon Jovi (1994)
 Cross Road Blues, Musiktitel von Robert Johnson (1936)

Siehe auch:
 Crossroads